

Postacie 
 Jozue – postać biblijna
 Jozue – imię, wariant imienia Jeszua 
 Jozue – postać biblijna (arcykapłan)

Drzewa 
 Drzewo Jozuego – botanika (dendrologia)
 Drzewo Jozuego – film z 1993 roku (reż. Vic Armstrong)